Александр Садыков:
 Садыков, Александр Валерьевич (род. 1964) — украинский политик, председатель Николаевской облгосадминистрации (2005—2007).
 Садыков, Александр Витальевич (1968—1986) — советский разведчик, участник войны в Афганистане.